Степановка — посёлок в Верхнехавском районе Воронежской области.

Входит в состав Александровского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. Мира,
 ул. Советская.

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнехавского района